Brezzo puede referirse a:

 Luis Brezzo, político uruguayo, perteneciente al Partido Colorado.
 Brezzo di Bedero, localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía.